

Astronomia
 11981 Boncompagni – asteroide della fascia principale

Persone

Papi 
 Ugo Boncompagni – nome al secolo di Papa Gregorio XIII (1502-1585)

Cardinali 
 Francesco Boncompagni (1592-1641) – cardinale dal (1621)
 Filippo Boncompagni (1548-1586) – cardinale dal (1572)
 Girolamo Boncompagni (1622-1684) – cardinale dal (1664)
 Giacomo Boncompagni (1652-1731) – cardinale dal (1695)
 Ignazio Gaetano Boncompagni Ludovisi (1743-1799) – cardinale, segretario di Stato di Papa Pio VI

Altri 
 Giacomo Boncompagni (1548-1612) – figlio di Ugo Boncompagni, alto funzionario dello stato della Chiesa e feudatario
 Gregorio Boncompagni (1642-1707) – Principe di Piombino, sposando Ippolita Ludovisi diede origine al ramo Boncompagni Ludovisi
 Baldassarre Boncompagni (1821-1894) – storico della matematica
 Ignazio Boncompagni Ludovisi (1845-1913) – senatore del Regno
 Maria Luisa Boncompagni (1892-1982) – conduttrice radiofonica italiana, della URI (Unione radiofonica italiana) e della radio italiana
 Gianni Boncompagni (1932-2017) – autore, regista e interprete televisivo

Altro 
 Boncompagni – famiglia nobile romana